

Miejscowości

Niemcy 
 Woltersdorf – dzielnica gminy Biederitz, w powiecie Jerichower Land, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Woltersdorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Oder-Spree
 Woltersdorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Woltersdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. w powiecie Herzogtum Lauenburg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Sobieradz